Austin Krajicek e Rajeev Ram erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Marcelo Demoliner e Matwé Middelkoop hanno sconfitto Simone Bolelli e Andrés Molteni con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Franko Škugor (primo turno)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (primo turno)

 Marcus Daniell /  Philipp Oswald (semifinale)
 Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (campioni)

Wildcard 

  Savriyan Danilov /  Roman Safiullin (primo turno)

 Evgenij Donskoj /  Andrej Rublëv (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2019